Леман, Рудольф
 Леман, Рудольф (1890—1955) — немецкий военный юрист.
 Леман, Рудольф (1914—1983) — штандартенфюрер СС.